Кулосаарі (район) — район Гельсінкі
 Кулосаарі (станція метро) — станція Гельсінського метро